El término Dux puede referirse a:
 Dux, título que ostentaba el magistrado supremo y máximo dirigente de las repúblicas de Venecia y Génova:
 Dux de Venecia.
 Dux de Génova.
 Dux, término utilizado para designar a ciertos líderes militares en la Antigua Roma, del que deriva la palabra duque.
 Dux, título que ostentaban ciertos cargos provinciales del reino visigodo. 
 El título de Duque en otros idiomas.
 La ciudad de Dux, actualmente, Duchcov.